Niemcy:
 Landkreis Greifswald – dawny powiat w latach 1806-1952
 Landkreis Greifswald – dawny powiat w latach 1952-1994

Zobacz też:
 Greifswald